Thècle est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Prénom
D'origine grecque, Thècle ou Thecle est formé avec la racine theos qui signifie Dieu et kleos qui signifie « gloire, renommée, réputation ». Il signifie donc « gloire de dieu ».

Saintes chrétiennes
Thècle d'Iconium est une sainte de l'Église catholique et orthodoxe qui aurait vécu au . Sa fête est célébrée le 24 septembre par l'Église orthodoxe. L'Église catholique, qui la fêtait le , a supprimé son culte en 1969.
Thècle de Kitzingen († 790), abbesse bénédictine, compagne de saint Boniface.
Thècle de Perse, (), martyre.
Thècle de Roubaix, († après 881), vierge, riche évergète et ascète à Roubaix en Flandre française, bienheureuse en Occident, sainte en Orient ; fêtée le 20 février.
 Thècle ou Tigris, originaire de Valloire (Savoie), est une ermite du .

Zoologie
 On appelle en français thècles (ou théclas) plusieurs espèces de lépidoptères de la famille des Lycaenidae et de la sous-famille des Theclinae. Ce terme apparaît notamment dans le nom vernaculaire de la Thècle de la ronce, la Thècle du chêne, la Thècle de l'orme, la Thècle du prunier, la Thècle de l'amarel, la Thècle de l'yeuse et la Thècle des nerpruns.
 Thecla est aussi le nom scientifique d'un genre de cette sous-famille des Theclinae, mais ce n'est pas le seul genre dont les espèces soient appelées thècles en français.

Toponymie

Lieux 
Municipalité de Sainte-Thècle, située en Moyenne-Mauricie, en la province de Québec (Canada).
Sainte-Thècle est un hameau du village de Peillon, dans les Alpes-Maritimes.

Églises 
 Cathédrale Sainte-Thècle de Tarragone, située au sud de la Catalogne, en Espagne, capitale de la province de Tarragone et de la région du Tarragonès.
 Église Sainte-Thècle de Welden, située à Welden dans l'arrondissement d'Augsbourg (district de Souabe), en Bavière, Allemagne.
 Église de Sainte-Thècle, située dans la localité de Sainte-Thècle, en Moyenne-Mauricie, en la province de Québec, (Canada).
 Monastère Sainte-Thècle de Maaloula, monastère de Syrie situé à Maaloula.

Références